angielski odpowiednik imienia Fryderyk
Miejscowości w USA:
 Frederick – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Weld
 Frederick – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Rice
 Frederick – miasto w stanie Maryland, w hrabstwie Frederick
 Frederick – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Tillman
 Frederick – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown
Gminy w USA:
 Frederick (ang. Frederick Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Schuyler
 Frederick (ang. Frederick Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Divide
 Frederick (ang. Frederick Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Frederick (ang. Frederick County) – w stanie Maryland
 hrabstwo Frederick (ang. Frederick County) – w stanie Wirginia